Beauté peut désigner :
 beauté, un concept philosophique, historique et psychologique ;
 Beauté, une bande dessinée ;
 Beauté, un tableau de Henri Martin ;
 Beauté, un tableau de Boris Koustodiev ;

Voir aussi 
 Beauté mathématique, l'esthétique mathématique ;
 Château de Beauté, un ancien château royal proche de Vincennes, sur l'actuelle commune de Nogent-sur-Marne ;
 Dame de Beauté, un titre donné à Agnès Sorel, maîtresse du roi Charles VII de France, après avoir reçu en cadeau le château de Beauté ;
 La Beauté, un poème de Charles Baudelaire.